Superbike is een soort motorfiets en een tak van de wegrace-sport.

 Superbike (motorfietsclassificatie)

Diverse raceklassen:
 AMA Superbike Championship
 Brits kampioenschap superbike
 Dutch SBK, Het Nederlands kampioenschap superbike
 Europees kampioenschap superbike
 Wereldkampioenschap superbike